Guaçuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaçuí (ort), Espírito Santo, 
 Guaçuí (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar